Seabee kan avse:

Republic RC-3 Seabee – ett amerikanskt amfibieflygplan
Seabees – ingenjörtrupper inom amerikanska flottan